Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute à Acapulco du  au .

Émilie Loit remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lourdes Domínguez Lino et Arantxa Parra Santonja.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2007)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Mexique
Sport au Mexique en 2007
Tennis en mars 2007